Ehrismann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ehrismann (1908–1998), Schweizer Schriftsteller
 Gustav Ehrismann (1855–1941), deutscher Mediävist
 Joseph Ehrismann (1880–1937), elsässischer Glas- und Kunstmaler
 Otfrid-Reinald Ehrismann (* 1941), deutscher Mediävist
 Sibylle Ehrismann (* 1962), Schweizer Organistin, Kuratorin und Musikpublizistin

Siehe auch:
 Erismann